Edyta Geppert (ur. 1953) – polska piosenkarka
 Eugeniusz Geppert (1890-1979) – polski malarz
 Jan Geppert (ur. 1929) – polski malarz
 Christopher Cross (ur. 1951) – amerykański wokalista

Zobacz też Göppert